Mit dem Begriff Deutsche Nationalversammlung können folgende Nationalversammlungen gemeint sein:

 Frankfurter Nationalversammlung vom 18. Mai 1848 bis zum 18. Juni 1849;
 Weimarer Nationalversammlung vom 6. Februar 1919 bis zum 21. Mai 1920.
 Deutsche Nationalversammlung (Partei), erste jemals durch Einspruch beim Bundesverfassungsgericht zur Bundestagswahl zugelassene Partei, siehe Bundestagswahl 2013